Леван Дадиани:
 Дадиани, Леван I (?—1572) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии.
 Дадиани, Леван V (1793—1846) — владетельный князь Мегрелии, генерал-лейтенант русской службы.